Скопский регион () — один из восьми статистических регионов Северной Македонии. Название происходит от города Скопье.

В регион входит 17 общин, расположенных в северной части страны. Скопский регион включает собственно городские общины составляющие общину Скопье: Аэродром, Бутел, Гази-Баба, Гёрче-Петров, Карпош, Кисела-Вода, Сарай, Центр, Чаир и Шуто-Оризари, а также близлежащие (пригородные): Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер-Сандево.

По результатам переписи 2002 года в общинах Скопского региона проживают — 578 144 жителей, из них в городе Скопье 506 926 человек. Общая площадь общин региона — 1848 км².

Градообразование

Этнический состав 
Этнический состав населения согласно переписи 2002 года:

Примечания 

Статистические регионы Северной Македонии